

Codici 
 KIS  – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Kisumu, Kisumu (Kenya)
 KIS  – codice vettore ICAO di Contact Air
 kis  – codice ISO 639-3 della lingua kis
 KIS  – codice ISO 3166-2:UG di Kisoro (Uganda)

Persone 
 Kis – personaggio biblico, padre di Saul
 Danilo Kiš – scrittore serbo
 Tomislav Kiš – calciatore croato

Toponimi 
 Kiş – centro abitato del distretto di Şəki, in Azerbaigian
 Kiş – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian

Altro 
 KIS  – Keep it Simple, "mantienilo semplice": è una regola che invita a scrivere programmi in maniera semplice e diretta, senza "forzare" il linguaggio con delle stranezze che potrebbero rendere poco leggibile il codice